The Call of the West – film del 1910 diretto da Milton J. Fahrney
 The Call of the West – film del 1912 prodotto dalla Champion Film Company